Le Beau Rôle, film français réalisé par Roger Capellani, sorti en 1932 au cinéma.
 Le Beau Rôle (The Stand In), film américain réalisé par Jamie Babbit, sorti en 2020 au cinéma.